Roeping (religieus)
Roeping (literair tijdschrift)